«Гандзасар» — название нескольких футбольных клубов:
 «Гандзасар» — армянский футбольный клуб из города Капан.
 «Гандзасар-2» — армянский футбольный клуб из города Капан, фарм-клуб «Гандзасара» (Капан).
 «Гандзасар» — нагорно-карабахский футбольный клуб из города Ванк.